Xerez steht für
 Jerez de la Frontera, früher geschrieben als „Xerez“
 Deportivo Xerez, Fußballverein aus Jerez de la Frontera
 Francisco de Xerez, spanischer Historiker